Пехчево () — община в Северной Македонии. Расположена в северо-восточной части страны у границы с Болгарией, в историко-географической области Осоговия. Население составляет 5517 человек (2002 год).

Административный центр — город Пехчево.

Площадь территории общины 208,2 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на севере — с общиной Делчево;
 на юге — с общиной Берово.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 4737 чел. (85,9%);
 цыгане — 390 чел. (7,1%);
 турки — 357 чел. (6,5%);
 остальные — 33 чел. (0,6%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии